Christian Thomsen ist der Name folgender Personen:

* Christian Thomsen (Physiker) (* 1959), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Christian Thomsen (Schwimmer) (* 1990), dänischer Schwimmer im Behindertensport 
 Christian Albert Frederich Thomsen (1827–1896), dänischer Generalleutnant und Politiker
 Christian Jürgensen Thomsen (1788–1865), dänischer Altertumsforscher
 Christian Lind Thomsen (* 1985), dänischer Badmintonspieler
 Christian Nikolaus Theodor Heinrich Thomsen (1803–1872), deutscher Theologe, siehe Nikolaus Thomsen
 Christian Werner Thomsen (* 1940), deutscher Anglist